Жюлі Доде (; уроджена Жюлі Аляр (), 13 липня 1844, Париж — 23 жовтня 1940) — французька поетеса, дружина письменника Альфонса Доде, мати Леон, Люсьєна та Едммі Доде.

Твори 
 L'enfance d'une Parisienne, 1883
 Enfants et mères…, Lemerre, 1889
 Poésies, Lemerre, 1895
 Reflets sur le sable et sur l'eau, Lemerre, 1903
 Miroirs et mirages, Fasquelle, 1905
 Au bord des terrasses, Lemerre, 1907
 Souvenirs autour d'un groupe littéraire, Charpentier, 1910
 Quand Odile saura lire, Crès, 1919
 Journal de famille et de guerre, 1914—1919, Fasquelle, 1920
 Lumières et reflets, Lemerre, 1920

Примітки 

Французькі поетеси